Mương Nhé (huyện), een huyện in de provincie Điện Biên, Vietnam
Mương Nhé (xã), een xã in bovengenoemd district.